«Драма в воздухе» () — рассказ, одно из ранних прозаических произведений французского писателя Жюля Верна, впервые появившееся в августе 1851 года в журнале «» под названием «Путешествие на воздушном шаре. (Ответ на июльскую загадку)» ().

В 1874 году произведение в составе сборника рассказов «Доктор Окс» () вышло в отредактированном виде под укороченным названием, известным и сегодня.

История создания и публикаций 
Возможно, Жюль Верн написал этот рассказ под впечатлением от произведения Эдгара Аллана По «История с воздушным шаром» ().

Рассказ впервые появился в ежемесячном журнале «» в августе 1851 года. Редактор Питр-Шевалье давно искал автора, способного увлекательно писать о географии, истории, науке и технологиях, не теряя образовательный компонент, и Верн с присущей ему тягой к наукам оказался подходящей кандидатурой.

В 1874 году произведение вышло в отредактированном виде под укороченным названием «Драма в воздухе» () в составе сборника рассказов «Доктор Окс» (). Мотив произведения позже во многом повторился в романе «Пять недель на воздушном шаре». Позже автор заменил светильный газ (), используемый для воздушного шара, на водород.

На английском языке рассказ вышел в 1874 году в сборнике «Доктор Окс». На русском языке рассказ впервые напечатан издательством Б. Г. Янпольского в 1875 году также в сборнике «Доктор Окс».

Сюжет 
События разворачиваются над территориями Германии и Нидерландов. Во Франкфурте-на-Майне французский воздухоплаватель собирается подняться в воздух на воздушном шаре, как вдруг в корзину запрыгивает незнакомец. Он выбрасывает балласт, отчего шар не может приземлиться, и ведёт себя как помешанный. Безумец достаёт тетрадь и пересказывает истории о прошлых аэронавтах, чьи полёты не всегда заканчивались хорошо. Рассказчику удалось спастись, ухватившись за канат. Он приходит в себя в доме некой крестьянки в городке Хардервейке в 15 лье от Амстердама на берегу Зёйдерзее.

Экранизации 
 В 1904 году французский режиссёр Гастон Велле (1872—1948) снял немой короткометражный фильм «Драма в воздухе» (). По сюжету двое путешественников поднимаются в небо на воздушном шаре, любуются открывающимися видами; затем начинается гроза, и путешественники падают в море. Их спасает лодочник.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рассказы Жюля Верна
Рассказы 1850-х годов
Рассказы на французском языке
Приключенческие произведения